Kleine Packhofstraße bezeichnet:
* Kleine Packhofstraße (Dresden)
 Kleine Packhofstraße (Hannover), seit dem Mittelalter unter verschiedenen Namen bezeichneter Verkehrsweg in Hannover

Siehe auch:
 Packhofstraße
 Große Packhofstraße